Леста́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бюжа. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19112.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 65 км юго-восточнее Лиможа, в 29 км к северу от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 110 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 67 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 50 были экономически активными, 17 — неактивными (показатель активности — 74,6 %, в 1999 году было 77,8 %). Из 50 активных работали 46 человек (27 мужчин и 19 женщин), безработных было 4 (3 мужчин и 1 женщина). Среди 17 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательность 
  (XII—XIII века). Памятник истории с 1998 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез